Бюльман — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бюльман, Альберт (1923—1994) — швейцарский медик
 Бюльман, Йозеф (1844—1921) — немецкий архитектор
 Бюльман, Фриц (1848—1936) — швейцарский государственный деятель, президент Национального совета Швейцарии